I ondskans spår kan syfta på:

 I ondskans spår (roman) – roman av Peter Robinson.
 I ondskans spår (TV-serie) – tysk-österrikisk kriminalserie från 2011.